Tiquipaya ist der Name für folgende politische Einheiten:
 Tiquipaya (Cochabamba), Ortschaft im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Municipio Tiquipaya, Landkreis (Municipio) im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Tiquipaya (Santa Cruz), Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien

Siehe auch:
Tiquirpaya, Ortschaft im Departamento Cochabamba, Bolivien